.

Varianti
Maschili: Belino

Origine e diffusione
Riprende il nome di una martire francese, santa Belina (in francese sainte Béline); secondo alcune fonti la santa, in realtà, sarebbe un riadattamento in chiave cristiana del dio celtico del sole Beleno. Il nome di tale divinità (che è presente anche nel nome Llywelyn) risale ad una radice celtica che significa "brillante".

Anche il leggendario re dei britanni Belino prendeva probabilmente il suo nome dalla stessa divinità.

Onomastico
L'onomastico viene festeggiato il 19 febbraio in ricordo di santa Belina, uccisa nel 1135 presso Landreville per aver tentato di resistere ad uno stupro.

Persone

Il nome nelle arti
Béline (in italiano adattato in "Belinda") è un personaggio dell'opera teatrale di Molière Il malato immaginario.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Prenomi di origine celtica
Nomi di divinità